Finger Prints – film del 1914 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Finger Prints – film del 1920 diretto da Edward Sowders
 Finger Prints – film del 1923 diretto da Joseph Levering
 Finger Prints – film del 1923 diretto da Ralph Ceder
 Finger Prints – film del 1927 diretto da Lloyd Bacon
 Finger Prints – film del 1931 diretto da Ray Taylor